Marco Rodríguez (acteur) (1953), Amerikaans acteur
 Marco Rodríguez (scheidsrechter) (1973), Mexicaans voetbalscheidsrechter